Pázsit Richárd (Budapest, 1986. május 16. –) magyar labdarúgó.

Klubjai 

Újpest FC                              2005

Jászapáti VSE                     2006 - 2007    

Mezőkövesd-Zsóry             2007

Pieta Hotspurs                 2008

SCU Ybbsitz                      2009 - 2013

ASK Hausmening             2013 - 2019

SV Petzenkirchen             2019 -

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Újpest FC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Budapesten született személyek
1986-ban született személyek
Élő személyek